Giuseppe Basile da Cropani – garibaldino
Giuseppe Basile – medico e patriota italiano
Giuseppe Basile – politico e avvocato italiano
Giuseppe Basile – prefetto italiano
Giuseppe Basile –  storico dell'arte, critico d'arte e saggista italiano